Ива́н Ло́ггинович Горемы́кин (, Новгород — , Сочи) — русский государственный деятель, статс-секретарь (с 1910), председатель Совета министров Российской империи (1906 и 1914—1916), министр внутренних дел (1895—1899), член Государственного совета (с 1899), сенатор (с 1894), 13-й по счёту и последний действительный тайный советник 1-го класса (1916).

Биография 
Родился в Новгороде  года, в семье мелкопоместного дворянина Логгина Ивановича Горемыкина (1809—1864) и его жены Капитолины Николаевны, урожд. Манкошевой. Приходился племянником профессору тактики Военной академии Ф. И. Горемыкину (1813—1850).

Окончил Императорское училище правоведения (21 выпуск, 16 мая 1860).

В 1860 году начал службу в Сенате. Вскоре был назначен комиссаром по крестьянским делам в Царстве Польском, где в 1866 году стал плоцким вице-губернатором, а в 1869 году — келецким вице-губернатором. М. Е. Врангель, под начальством которого он служил, называл его «чиновником в квадрате».

С 1873 года служил в Министерстве внутренних дел: до 1882 года был членом Комиссии по крестьянским делам губерний Царства Польского.

С 1882 года — товарищ (заместитель) прокурора 1-го департамента Сената. С 1884 года — обер-прокурор 2-го департамента Сената. Прослужив в течение долгих лет в Сенате, правда не по судебному, а по 2-му, так называемому крестьянскому, департаменту, Горемыкин невольно впитал в себя приверженность к законности и отрицательное отношение к административному произволу. «По природе, несомненно, умный, тонкий и вдумчивый, с заметной склонностью к философскому умозрению, он считался при назначении министром внутренних дел не только в либеральном лагере, так как по личным связям принадлежал к либеральному сенаторскому кружку, но даже сторонником, конечно платоническим, толстовского учения».

В правительственных кругах Горемыкин считался знатоком крестьянского вопроса. Именно ему было поручено издать в 1891 году «Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния». В том же 1891 году он был назначен товарищем министра юстиции. Сенатор (1894).

В 1895 году назначен товарищем министра, потом министром внутренних дел. Благодаря долгой службе Горемыкин пользовался репутацией «законника», и назначение его в 1895 году министром внутренних дел пробудило в демократической части общества надежду на уменьшение административного произвола. На посту министра Горемыкин остановил введение в действие получившего силу закона нового лечебного устава, по которому от земства фактически отнималось заведование содержимыми на земские средства больницами и приемными покоями и другие разрабатывавшиеся в Министерстве внутренних дел предположения о сокращении компетенции земства.

По поводу проекта введения земств в западных и восточных губерниях Горемыкин не без пафоса писал:

В 1896 году получил чин действительного тайного советника. Состоял почётным членом ИППО. В 1899 году Горемыкин оставил министерство и был назначен членом Государственного совета. Назначался к присутствию на 1906—1917 гг. В государственном совете относился к группе правых. В 1905 году назначен председателем Особого совещания о мерах по укреплению крестьянского землевладения.

Перед созывом Первой Государственной Думы 22 апреля 1906 года Горемыкин был назначен Председателем Совета Министров, заменив С. Ю. Витте. До роспуска Думы 8 июля 1906 года Горемыкин был занят борьбой с нею, выступая против законопроекта об ответственности министров перед Думой и отвергая радикальные аграрные реформы, предлагаемые думцами.

После роспуска первого созыва Думы Горемыкин был 8 июля 1906 года заменён П. А. Столыпиным. В 1910 назначен статс-секретарём.

С 30 января 1914 по 20 января 1916 вновь председатель Совета министров; выполнял волю придворной группы во главе с Г. Е. Распутиным. Занимал враждебную позицию по отношению к Государственной думе и «прогрессивному блоку».

На Горемыкина была написана следующая эпиграмма (в 1914 году):
Друг, обманчивой надежде
Понапрасну ты не верь:
Горе мыкали мы прежде,
Горе мыкаем теперь.

После Февральской революции 1917 года был арестован. Допрашивался в Чрезвычайной комиссии Временного правительства, в мае 1917 года с учётом возраста был амнистирован. В административном порядке выслан из Петрограда. Был убит  года в Сочи вместе с женой, дочерью и зятем во время разбойного нападения банды преступников на его дачу. Отпевал И. Л. Горемыкина и его семью священник Евгений Николаевич Ивановский в Храме Святителя Николая Чудотворца на Хлудовской стороне посада — города Сочи. Был похоронен с семьёй в семейном склепе на несохранившемся Завокзальном кладбище в Сочи.

Среди тринадцати преемников Горемыкина на посту министра внутренних дел Российской империи пятеро (Святополк-Мирский, Пётр Дурново, Щербатов, Штюрмер и Александр Хвостов) умерли естественной смертью, трое (Сипягин, Плеве и Столыпин) стали жертвами покушений, пятеро (Булыгин, Макаров, Маклаков, Алексей Хвостов и Протопопов) погибли в годы Красного террора.

Наградной список 
 отечественные
 ордена и поощрения
 орден Св. Станислава 1-й  (1878);
 орден Св. Анны 1-й  (1881);
 орден Белого орла (1890);
 орден Св. Александра Невского (1895) с бриллиантовыми знаками (1904);
 Высочайший рескрипт (1897);
 Высочайший рескрипт (1899);
 Высочайшая благодарность (1902);
 Высочайший рескрипт (1905);
 Высочайшая благодарность (1905);
 орден Св. Владимира 1-й  (1912);
 Высочайшая благодарность (1914)
 орден Св. апостола Андрея Первозванного (1915);

 медали
 медаль «За труды по устройству крестьян в Царстве Польском»
 медаль «За усмирение польского мятежа. 1863—1864»
 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «В память коронации Императора Николая II»
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

 знаки отличия
 «За XL лет беспорочной службы»;
 «За труды по землеустройству»;

 иностранные
 орден Пия IX большой крест (Ватикан, 1896);
 орден Короны государства Бухары (Бухара);
 орден Железной короны 1-й  (Австрия, 1897);
 орден Почётного легиона большого креста (Франция);
 орден Красного орла большой крест (Пруссия, 1898).

Библиография 

 Очерки истории крестьян в Польше. — :  В. Демакова, 1869.
 Сборник решений Правительствующего сената по крестьянским делам / Изд. обер-прокурором 2 деп. Правительствующего сената И. Л. Горемыкиным , 1889
 Речи председателя Государственной думы М. В. Родзянко, председателя Совета министров И. Л. Горемыкина и министра иностранных дел С. Д. Сазонова, произнесённые в заседании Государственной думы 27 января 1915 года и единогласно Государственной думой в том же заседании постановление : Гос. тип., 1915.
 Доклад Председателя Совета министров И. Л. Горемыкина Николаю II о землевладении и землепользовании подданных воюющих с Россией держав
 Секретный циркуляр министра внутренних дел от 12 августа 1897 года о борьбе с революционным движением среди рабочих
 Фонд Совета министров. Опись № 20; Особые журналы заседаний Совета министров
 Фонд Совета Министров. 1914 г. Опись № 10; Письмо председателя Совета Министров И. Л. Горемыкина военному министру В. А. Сухомлинову о разрешении сооружения железнодорожной линии Москва — Ревель
 Фонд Совета Министров. Опись № 2; Об образовании Иркутского военного округа и генерал-губернаторства в целях борьбы с революционным движением.

Семья 

В браке с Александрой Ивановной (1845—1917), дочерью сенатора И. Х. Капгера, имел сына Михаила (1879—1927, камергер), дочерей Александру (1871—1917/1918; замужем за Иваном Александровичем Овчинниковым, оба погибли вместе с И. Л. Горемыкиным) и Татьяну (1872—1965, замужем за своим двоюродным братом бароном Н. Н. Медемом). После революции младший зять был расстрелян, сын и младшая дочь эмигрировали во Францию.

Адреса 
Горемыкин имел 4700 десятин родового поместья в Новгородской губернии, три дома в Санкт-Петербурге, также дачу под Сочи, где и погиб. В Петербурге жил по адресу:
 1895—1899 — набережная реки Фонтанки, дом № 16.
 1907—1913 — 1-я линия Васильевского острова, дом № 30.

Память 

В Сочи 5 июня 2019 года на несохранившемся Завокзальном кладбище установлена временная памятная плита, епископом Сочинским и Туапсинским Германом (Камаловым) отслужена заупокойная лития по Ивану Логгиновичу Горемыкину. 6 ноября 2020 года в том же месте министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым был открыт памятник.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Иван Логгинович Горемыкин : LXXV. 27 окт. 1839 г. — 27 окт. 1914 г. — Петроград : тип. Тренке и Фюсно, [1915]. — 47 с., 1 л. портр.
 Витте С. Ю. Воспоминания. Переизданы в 1994 г. Изд. «Скиф Алекс». Том 1. ISBN 5-85118-010-2 Том 2.  Том 3. 
 
 Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914—1917). — Рязань, 2004.

Министры внутренних дел Российской империи
Выпускники Императорского училища правоведения
Члены Государственного совета Российской империи
Действительные тайные советники 1-го класса
Сенаторы Российской империи
Почётные члены Императорского православного палестинского общества
Политики XIX века
Политики XX века